Jim Corsi (James Corsi) – giocatore italocanadese di hockey su ghiaccio
 Jim Corsi (James Bernard Corsi) – giocatore statunitense di baseball